Contzen ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Contzen (1571–1635), deutscher Jesuit, Theologe und Staatstheoretiker
 Johann Contzen (1809–1875), deutscher Politiker, Verwaltungsbeamter und Bürgermeister von Aachen
 Martin Theodor Contzen (1807–1881), deutscher Historiker
 Mirijam Contzen (* 1976), deutsche Violinistin